Tršić je lahko:
 Tršić, Srbija (Srbija)
 Tršić, Zvornik (Bosna in Hercegovina)